Мошница — топоним:

Населённые пункты в Белоруссии 
 Мошница — деревня в Россонском районе Витебской области.
 Мошница — деревня в Дзержинском районе Минской области.

Реки в России 
 Мошница — река в Вологодской и Ленинградской областях, приток Внины.
Мошница — река в Тверской области, приток Жаберки. 
 Мошница — река в Ярославской области, приток Кисьмы.